Бургачан — топоним.

Реки

Россия 
 Бургачан — река, левый приток р. Утачан, координаты	65°05'	139°41', 
 Бургачан — река, левый приток р. Эльгендя, координаты	65°58'	138°47', 
 Бургачан — река, левый исток р. Туора-Юрях, координаты 62°24'	144°18', 
 Бургачан — река, левый приток р. Томпо, координаты 63°59'	137°49', 
 Бургачан — река в Магаданской области, приток Кедона.

Горы

Россия 
 Бургачан — гора в юго-восточной части хребта Сунтар-Хаята, на берегу р. Бургачан, координаты 61°57'	143°42',

Примечания